Samuele Conti, né le  à Erba, est un coureur cycliste italien.

Biographie 

Samuele Conti commence le cyclisme à l'âge de 7 ans.

Le , il est annoncé qu'il a subi un contrôle positif à l'hormone de croissance le  de la même année. Il risque une suspension et peut demander l'analyse de l'échantillon B. Il est retiré de l'effectif de l'équipe, puis suspendu jusqu'au .

Classements mondiaux

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

 

Coureur cycliste italien
Naissance en septembre 1991
Naissance à Erba